«Согла́сие» — одна из системообразующих российских страховых компаний, стабильно входит в топ-10 страховых компаний России. Полное название — Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания „Согласие“». Головной офис — в Москве.

Компания имеет лицензии Банка России на основные виды страхования и перестрахования: СИ № 1307 (добровольное имущественное страхование), СЛ № 1307 (добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни), ОС № 1307-03 (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств), ОС № 1307-04 (обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, ОС № 1307-05 (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров), ПС № 1307 (перестрахование) (все выданы 25 мая 2015).

История 

Страховая компания «Согласие» была основана в 1993 году для страховой защиты холдинга «Интеррос». Вскоре началась региональная экспансия — был открыт первый филиал в Новосибирске. В настоящее время компания присутствует во всех федеральных округах страны — у «Согласия» порядка 350 офисов.

2011 год ознаменовался интенсивным ростом бизнеса и присоединением к группе «ОНЭКСИМ». Через два года компания вошла в число основных участников страхового рынка, а два года спустя была признана системно значимой.

С 2016 года по настоящее время «Согласие» развивается в соответствии со стратегией прибыльного роста.

Деятельность 

«Согласие» является одной из крупнейших негосударственных страховых компаний в топ-10 на рынке рискового страхования. Компания сосредоточена на развитии маржинальных видов страхования, сервисном лидерстве.

По итогам 2018 года премия «Согласия» составила 29,9 млрд руб., выплаты — 16,6 млрд руб.

В 2018 году страховая компания «Согласие» заключила 2,4 млн договоров страхования. Чистая прибыль компании выросла в 1,8 раза по сравнению с 2017 годом и достигла 3,2 млрд руб. Рентабельность капитала по чистой прибыли в 2018 году была равна 55 %.

Примечания

Ссылки 
 Страховая компания «Согласие»
 Сводная справочная информация о компании

Страховые компании России
Системообразующие страховые компании России